Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Saint-Lambert :

Belgique 
 Gare de Saint-Lambert (fermée en 1982), près de Walcourt en province de Namur ;
 Gare de Liège-Saint-Lambert (ancien nom de la gare de Liège-Palais).

Canada 
 Gare Saint-Lambert, située à Saint-Lambert près de Montréal. 

Saint-Lambert